Мойзес:
 Мойзес (; род. 1979) — бразильский футболист.
 Мойзес, Александр (; 1906—1984) — словацкий органист, дирижёр, композитор и педагог.
  (; род. 1988) — бразильский футболист.
 Мойзес (; род. 1995) — бразильский футболист.

См. также